Een verkeersweg:
 N848 (België)
 N848 (Frankrijk)
 N848 (Nederland), zie Provinciale weg 848

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing